Валлорі́с, Валлорис () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південний схід від Парижа, 140 км на схід від Марселя, 22 км на південний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 12613 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 28211,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Валлоріс на сайті французького Національного інституту географії
 Валлоріс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Валлоріс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Приморські Альпи
Французька Рив'єра